Het Nederlands landskampioenschap hockey bij de dames in het seizoen 1953/54 werd beslist via de kampioenscompetitie met HHIJC als winnaar.

Algemeen 
Het Nederlandse hockey was opgesplitst in vier districten, waarvan ieder district een eigen eerste klasse competitie hield. De kampioenen van ieder district speelden vervolgens tegen elkaar een competitie voor de beslissing om het landskampioenschap. De districtskampioenen waren respectievelijk: HHIJC (West), Oranje Zwart (Zuid), HVA (Noord) en Quick (Oost). Doordat Oranje Zwart en HHIJC gelijk eindigden moest een beslissingswedstrijd worden gespeeld en deze won HHIJC in het Wagener-stadion met 2-1.

Eindstanden

Legenda

Zie ook 
 Nederlands landskampioenschap hockey heren 1953/54

Hockey in 1953
Hockey in 1954
 1953/54